Río Chico pode referir-se aos departamentos argentinos:

 Río Chico (departamento de Tucumán)
 Río Chico (departamento de Santa Cruz)

Desambiguação